L'Institut universitaire de technologie de Cachan (IUT Cachan) est un IUT créé en 1966. Situé au 9 avenue de la Division-Leclerc à Cachan dans la banlieue sud de Paris, il est une composante de l'université Paris-Saclay (anciennement université Paris-Sud). 

Il fait partie des 4 premiers IUT créés en France.

Historique 
L’Institut Universitaire de Technologie de Cachan fait partie des 4 sites expérimentaux ouverts par transformation des classes de BTS. Il est créé en octobre 1965 avec pour spécialité initiale l'électronique. En août 1966, l’IUT de Cachan fait partie de la première vague d’IUT nés à la suite du décret organique n°66-27 du 7 janvier 1966.

La première promotion  d'étudiants est diplômé en Juillet 1967 et reçoit un Diplôme Universitaire de Technologie en Génie Électrique.

En 1968, l'IUT de Cachan déménage pour intégrer les locaux du 9, avenue de la division Leclerc. Ces locaux, qui seront ses locaux définitifs, ont été entièrement réhabilités entre 1999 et 2007.

Depuis sa création, l'IUT de Cachan s'est toujours restreint à ses 2 spécialités basiques : Génie Électrique (devenue en 1985 Génie Électrique et Informatique Industrielle) et Génie Mécanique (devenue, elle aussi en 1985, Génie Mécanique et Productique).

Depuis sa première promotion de 1967 à la dernière promotion diplômée en 2020, plus de 15000 DUT ont été délivrés par l'IUT de Cachan .

Départements et formations 
L'IUT de Cachan est composé de trois départements : deux de Génie électrique et informatique industrielle ou GEII (appelés GE1 et GE2) et un de Génie mécanique et productique ou GMP. 

Il héberge aussi neuf licences professionnelles rattachées aux trois départements de l'IUT.

L'IUT de Cachan recrute tous les ans environ 250 étudiants en GEII et 150 en GMP auxquels s'ajoutent une trentaine d'apprentis (en DUT) et 250 apprentis et étudiants en licence professionnelles.

Accès
  (arrêt: Arcueil-Cachan) +  (arrêt: La Plaine)
  (arrêt: Bagneux) + 15 min de marche
  (arrêt: La Plaine)
  (arrêt: La Plaine)

Liens externes 
 Site officiel
 Site du Bureau des Etudiants et du Bureau des Sports

Notes et références 

 
Cachan 
Institut universitaire de technologie
Université Paris-Sud